Zoltan Varga je lahko:
 Zoltan Varga (šahist)
 Zoltan Varga (nogometaš)
 Zoltán Varga (salezijanec)